En Pologne, Przewłoka peut faire référence à : 

 dans la voïvodie de Lublin
 Przewłoka, un village du powiat de Parczew
 Przewłoka, un village du powiat de Tomaszów Lubelski

 dans la voïvodie de Podlachie
 Przewłoka, un village

 dans la voïvodie de Poméranie
 Przewłoka, un village

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Przewłoka, un village